

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Morz“ beginnt.

Morz 



 Mörz, Michael (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Mörz, Ricarda, deutsche Kampfsportlerin

Morze 
 Morzé, Petra (* 1964), österreichische Schauspielerin
 Morzé, Simon (* 1996), österreichischer Schauspieler

Morzi 
 Morzik, Fritz (1891–1985), deutscher Pilot und Offizier, zuletzt Generalmajor
 Mörzinger, Elisa (* 1997), österreichische Skirennläuferin